Star gegen die Mächte des Bösen (Originaltitel: Star vs. the Forces of Evil) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die von 2015 bis 2019 von Disney Television Animation produziert wurde. Die Idee stammt von Daron Nefcy.

Handlung 
Star Butterfly stammt von der Dimension Mewni, eine Anderwelt, die von der Menschenwelt nur durch eine dünne Membran getrennt ist. Eine Dimensionsschere ermöglicht einen Durchgang zwischen den Welten. In Mewni leben allerlei, auch bösartige Mensch-Tier Wesen. Mewni ist ein Matriarchat und wird in weiblicher Erbfolge von Königin Moon regiert. Ihre Tochter Star Butterfly, erhält als Zeichen der Macht und der Herrschaft an ihrem 14. Geburtstag das magische Zepter von Mewni. Als künftige neue Herrscherin, muss sie den Umgang mit dem Zepter erlernen. Prompt setzt sie das Schloss in Brand und wird daraufhin zur Besserung in die Menschenwelt geschickt. Aber auch ohne das magische Zepter verfügt die Prinzessin schon über enorme Kräfte. Marco Diaz, Stars Sidekick in der Menschenwelt, versucht vergeblich, ihre Fähigkeiten einzuhegen. In der Serie werden nicht nur diverse Kämpfe mit den Wesen aus Mewni ausgefochten – so mit Ludo, einem Vogelhybriden – sondern auch Stars Erwachsenwerden und ihre alltäglichen Probleme gezeigt.

Figuren 

Star Butterfly ist eine magische Prinzessin aus der Dimension Mewni. Sie besitzt einen Zauberstab, den sie von ihrer Mutter an ihrem vierzehnten Geburtstag erhalten hat. Aber nach einem großen Missgeschick ihrerseits wird sie als Austauschschülerin zur Erde geschickt, wo sie bei der Diaz-Familie unterkommt. Dort nutzt sie ihren Stab, um sich das Leben leichter zu machen und gegen Ludos Monsterarmee zu kämpfen.

Sie ist ein sehr energiegeladenes und freundliches Mädchen, das man auch als leicht verrückt bezeichnen könnte. Sie ist optimistisch und offen, liebt es Spaß zu haben und anderen zu helfen, denn in ihren Augen sind Fremde nur Freunde, die man noch nicht getroffen hat. Zu Beginn hegte Star Vorurteile gegen Monster und bezeichnet sie als böse. Aber mit der Zeit sieht sie ihre Fehler und wird toleranter. Schließlich kämpft sie für die Rechte von Monstern auf Mewni.

Star hat einen hellen Hautton, blaue Augen, knielanges blondes Haar und trägt ein rosa Herz auf jeder Wange, das je nach Stimmung die Form wechselt. Häufig trägt sie ein minzfarbenenes Kleid mit einem rosa Oktopus in der Mitte. Dazu trägt sie eine gestreifte Strumpfhose und bordeauxfarbene Stiefel mit Augen und Zähnen eines Krokodils. Ein Accessoire, das sie immer trägt, ist ihr roter, mit zwei Hörnern, bestückter Haarreif, den sie von Tom geschenkt bekommen hat. Ihr Kleidungsstil ist jedes Mal bunt und ausgefallen, im Vergleich zu denen der anderen Charaktere.

Star verliebt sich heimlich in Marco, der diese Liebe aber erst nicht erwidert. Er erfährt es, an dem Tag des Liedes. Einige Zeit später fängt er auch an, Star zu lieben, die nun aber wieder mit ihrem Ex-Freund Tom zusammen ist. Sie zerstören den Fluch des Blutmondes, der sie miteinander verkuppelte, doch stellte sich heraus, dass es nicht an einem Fluch lag.
Nach der Zerstörung der Magie kommen sie zusammen.

Marco Diaz ist Stars neuer bester Freund von der Erde und Partner bei ihren interdimensionalen Abenteuern. Bevor er Star getroffen hatte, war er als der Vorsichts-Typ bekannt. Er ist ein verantwortungsbewusster und treuer Junge, der immer Star zur Seite steht. Durch die Freundschaft wird Marco selbstbewusster und ist bereit Risiken einzugehen. Er trainiert die Karatedisziplin Tang Soo Do und erhält im Verlauf der Serie den roten Gürtel.

Seit dem Kindergarten ist Marco in Jackie-Lynn Thomas verliebt. In Staffel 3 verliebt er sich in Star. Aber er schafft es zunächst nicht, ihr näher zu kommen. Schritt für Schritt baut er eine Beziehung zu ihr auf und sie beginnen miteinander auszugehen. Marco ist ein durchschnittlich großer Teenager, lateinamerikanischer Herkunft. Er hat gebräunte Haut, dunkelbraunes Haar und braune Augen. Sein Alltagsoutfit besteht aus einem roten Hoodie, einer dunkelgrauen Hose und olivgrünen Schuhe. Sein besonderes Merkmal ist sein Muttermal unter dem rechten Auge.

Ludo ist der Erzfeind von Star und versucht immer, ihren Zauberstab zu stehlen. Am Ende der ersten Staffel wird er von Toffee aus seinem Schloss geworfen. Er kämpft sich durch die Wildnis von Mewni und wird in die Pläne von Toffee verstrickt. Nach diesem Vorfall, lässt er sich zurück in die Tiefen des Weltalls werfen, wo er nach einiger Zeit, verrückt geworden, von seinem „kleinen Bruder“ Dennis dazu ermutigt wird, dass Schloss Avarius neu aufzubauen und ein neues, friedliches Leben zu führen.

Jackie-Lynn Thomas ist das Mädchen, in das Marco verliebt ist. Sie fährt gerne Skateboard und ist von der zweiten bis zur dritten Staffel mit Marco zusammen, bis sie mit ihm Schluss macht und in der vierten Staffel eine Beziehung mit einem französischen Mädchen namens Chloe eingeht.

Janna Ordonia ist ein mysteriöses Mädchen, das in dieselbe Klasse wie Star und Marco geht. Sie sammelt viele Informationen, weshalb sie alle persönlichen Informationen von Marco, einschließlich seiner Passwörter und biometrischer Daten, hat. Janna ist philippinischer Herkunft und kann ihren Puls für 60 Sekunden anhalten. Sie interessiert sich für Dämonologie und Zauberei.

Glossaryck ist Stars Lehrer. Er wohnt seit Generationen in dem Zauberbuch der Familie Butterfly, das, sobald die erstgeborene Prinzessin vierzehn Jahre alt wird, von ihrer Mutter, der Königin, zusammen mit dem königlichen Zauberstab weitergereicht wird. Er ist das mächtigste Wesen im gesamten Universum und mag Pudding.

Toffee ist der Antagonist der Serie, der nach seinem Tod bei einer Explosion im Staffelfinale der ersten Staffel im Avarius-Schloss seinen Geist in den Körper von Ludo transferieren konnte, mit dem er sich nun ein und denselber Körper teilt. Stars Mutter, Königin Moon Butterfly, hat in ihrer Jugend gegen Toffee gekämpft, nachdem ihre Mutter von ihm getötet wurde. Er wird in der dritten Staffel von Star endgültig zerstört.

Eclipsa Butterfly ist eine alte Königin und Verfasserin des „verbotenen Kapitels“, welches ausschließlich dunkle Magie enthält. Sie wurde lange als Stars Ur(× 7)-Großmutter vermutet, jedoch stellte sich heraus, dass ihr Kind Meteora mit einem fremden Kind vertauscht wurde, wonach sie nicht Stars Vorfahrin sein kann. Eclipsa verließ ihren Ehemann für ein Monster, das sie liebte. Star überließ ihr die Herrschaft über Mewni, bis Eclipsa diese wieder an Moon zurückgab.

Tom Lucitor ist Stars Dämonen-Exfreund. Er ist sehr schnell reizbar und hat für die Fälle, in denen er sich nicht mehr kontrollieren kann, einen Anti-Aggressions-Trainer parat, der ihm hilft sich wieder abzuregen. Er hat Marco als seinen Freund gewonnen, nachdem sie zusammen einen Tag in Toms Kutsche verbracht haben. Tom und Marco teilen zudem ihre Liebe zu der Boyband Love Sentence. Tom wird als Prinz der Unterwelt irgendwann den Thron besteigen.

Prinzessin Ponykopf ist Stars beste Freundin in Mewni. Gezeichnet als schwebender, lila Einhornkopf, kommt aus ihrem Hals eine Spur funkelnder Sterne.

Ludos Tiere „Spinne“ und „Adler“ sind die Tiere, die Ludo auf Mewni gezähmt hat. Sie gehorchen ihm aufs Wort.

Muckifrosch war einst einer der Gehilfen von Ludo, bis er Vater wurde, als Ludo ihm die „Muckibabys“ schenkte. Er ist von Beruf her Spion und Plünderer.

der hohe Rat besteht aus den mächtigsten Wesen im Universum (Glossaryck ausgeschlossen).

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde von Daron Nefcy geschrieben. Dave Wasson ist der Produzent und Jordana Arkin die Drehbuchautorin, die beide auch Co-Executive Producer waren. Die erste Folge wurde als Vorschau am 18. Januar 2015 auf dem Disney Channel gezeigt. Die reguläre Ausstrahlung erfolgte ab 30. März 2015 auf Disney XD. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 20. Juli 2015 auf Disney XD statt. Die zweite Staffel lief ab dem 11. Juli 2016.

Die Titelmusik wurde von Bred Breeck komponiert, welcher auch für die Titelmusik in der Serie Willkommen in Gravity Falls verantwortlich war. Es gibt ebenso eine Covered Version von Alex Hirsch, in der Rolle des Stan Pines aus Willkommen in Gravity Falls.

Synchronisation 
Die deutsche Sprachfassung von Star gegen die Mächte des Bösen wird bei SDI Media Germany GmbH in München synchronisiert. Die Dialogregie führt Marina Köhler.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 

 Original-Serie bei Disney Now (englisch)

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Disney Channel
Animationsserie
Disney XD